Stillwater kan verwijzen naar:

Geografie
Stillwater (Minnesota)
Stillwater (New York)
Stillwater (Oklahoma)
Stillwater (Pennsylvania)
Lake Marcel-Stillwater

Film
Stillwater (film), een Amerikaanse dramafilm uit 2021